Acacia nigrescens Oliv. è una pianta della famiglia delle Mimosaceae (o Fabaceae secondo la classificazione APG), endemica dell'Africa.

Distribuzione e habitat 
La specie è presente in Botswana, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Zambia e Zimbabwe.

Note

Voci correlate 
 Specie di Acacia

Altri progetti 

Mimosoideae
Flora dell'Africa
Taxa classificati da Daniel Oliver